Seabrook steht für:

 Kernkraftwerk Seabrook im US-Bundesstaat New Hampshire

Seabrook ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Seabrook (Australien), Victoria

im Vereinigten Königreich:
 Seabrook (England), Kent

in den Vereinigten Staaten:
 Seabrook (Georgia)
 Seabrook (Louisiana)
 Seabrook (Maryland)
 Seabrook (Massachusetts)
 Seabrook (New Hampshire)
 Seabrook (South Carolina)
 Seabrook (Texas)
 Seabrook Acres (Maryland)
 Seabrook Beach (New Hampshire)
 Seabrook Farms (New Jersey)
 Seabrook Island (South Carolina)
 Seabrook Station (New Hampshire)

Seabrook ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Seabrook (* um 1984), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Brent Seabrook (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Jordan Seabrook (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Whitemarsh Benjamin Seabrook (1793–1855), US-amerikanischer Politiker
 William Buehler Seabrook (1884–1945), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Seabrooke
 Seabrooks
 William Seabrook House